Alien Siege ist der Originaltitel folgender Filme:

 Alien Siege – Tod aus dem All (2005)
 Alien Siege – Angriffsziel Erde (2018)